Le terme hauturier peut désigner :
 le pélagos, les organismes aquatiques qui vivent près de la surface ;
 un navire patrouilleur de haute mer, une corvette.
 la navigation hauturière qualifie le type de navigation maritime en haute mer.